Финал Кубка Испании по футболу 1966/1967 стал 65-ым в истории и состоялся 2 июля 1967 года. «Валенсия» победил «Атлетик Бильбао» со счётом 2:1 и в 4-й раз стал обладателем национального кубка.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

1967
Испания
Матчи ФК «Валенсия»
Матчи ФК «Атлетик Бильбао»
События 2 июля
Июль 1967 года
Спорт в Испании в 1967 году
Спортивные соревнования в Мадриде